poszycie statku wodnego
 poszycie statku powietrznego

Podobne
 Podszyt (podszycie) – warstwa ekosystemu leśnego